No deu confosar-se amb Vilhena, ciutat de Brasil, a l'estat de Rondônia.

Geografia

Espanya 
 Villena, ciutat de les comarques del sud, capital de l'Alt Vinalopó.

Diverses entitats geogràfiques i polítiques històriques:
 Blntla, ciutat del pacte d'Oriola de 713.
 Senyoriu de Villena, antic senyoriu del sud-est de la península.
 Marquesat de Villena, antic marquesat del sud-est de la península, el títol nobiliari del qual segueix en vigor.
 Plans de Villena, comarca històrica del País Valencià.

Perú 
 Huertos de Villena, localitat del districte de Lurín, a la província de Lima.

Persones 
 Joan Manuel de Borgonya i de Suàbia, primer senyor de Villena.
 Joan Manuel de Castella, segon senyor de Villena.
 Juan Pacheco, primer marqués de Villena.
 Diego López de Pacheco, segon marqués de Villena.
 Casa de Manuel de Villena, llinatge espanyol.
 Enrique de Villena l'Astròleg, científic i poeta de l'edat mitjana.
 Isabel de Villena, poetessa valenciana de l'edat mitjana.
 Luis Antonio de Villena, escriptor espanyol.
 Fernando de Villena, escriptor espanyol.